Italijansko nogometno prvenstvo 1922-23.

Zmagovalna ekipa je bila Genoa C.F.C.

Predligaške kvalifikacije 
Zaradi velikega števila udeležencev je FIGC organizirala kvalifikacijski turnir, tako da so skrčili število na 3 kroge z 12 udeleženci.

Po združitvi U.S. Livorno in Pro Livorno je bilo mesto v Prima Divisione sproščeno in Krogi 3-5 morali biti organizirani.

Krog 1 
2. julij 1922

|}

(*) Tekma je bila razveljavljena zaradi sodnikove tehnične napake. Ponovljena je bila čez teden dni:

9. julij 1922 in Legnano.

|}

Krog 2 

|}

(*) Prvo kolo je bilo razveljavljeno zaradi sodnikove tehnične napake. Poleg tega se je Piacenza umaknila iz nadaljnjega tekmovanja.
(**) Ker pravilo gostujočega gola ni bilo vpeljano, so morali izpeljati še eno tekmo:

23. julij 1922, Piacenza.

|}

Krog 3 
17. september 1922.

|}

Krog 4 
17. september 1922, Bologna.

|}

Krog 5 
24. september 1922, Reggio Emilia.

|}

Sprejete ekipe

Severna liga 
Iz 1921-22 C.C.I. prvenstva
 Alessandria - Alessandria
 Andrea Doria - Ženeva
 Bologna - Bologna
 Casale - Casale Monferrato
 Genoa - Genoa
 Hellas Verona - Verona
 Juventus - Torino
 Legnano - Legnano
 Mantova - Mantova
 Milano - Milano
 Modena - Modena
 Novara - Novara
 Padova - Padova
 Pisa - Pisa
 Pro Vercelli - Vercelli
 Savona - Savona
 Torino - Torino
 U.S. Milanese - Milano

Iz 1921-22 F.I.G.C. prvenstva
 Cremonese - Cremona
 Esperia Como - Como
 Lucca - Lucca
 Novese - Novi Ligure
 Petrarca Padova - Padova
 Sampierdarenese - Ženeva
 Spal - Ferrara
 Speranza Savona - Savona
 U.S. Torinese - Torino
 Udinese - Udine
 Virtus Bologna - Bologna

Po kvalifikacijah
 Brescia - Brescia (CCI)
 Derthona - Tortona (CCI)
 Internazionale - Milano (CCI)
 Livorno  - Livorno (*)
 Pastore Torino - Torino (FIGC)
 Rivarolese - Ženova (FIGC)
 Spezia -  La Spezia (CCI)

(*) To je bila posledica združitve U.S. Livorna (CCI) in Pro Livorna (FIGC).

Južna liga 
Vse ekipe so bile iz 1921-22 C.C.I. prvenstva
 Alba Roma - Rim
 Anconitana - Ancona
 Audace Taranto - Taranto
 Bagnolese - Neapelj
 Cavese - Cava de' Tirreni
 Fortitudo Roma - Rim
 Ideale Bari - Bari
 Internaples - Neapelj (*)
 Juventus Audax - Rim
 Lecce - Lecce
 Libertas Palermo - Palermo (*)
 Liberty Bari - Bari
 Messina - Messina (*)
 Palermo - Palermo
 Pro Italia Taranto - Taranto
 Savoia - Torre Annunziata
 Stabia - Castellammare di Stabia
 U.S. Romana - Rim

Po kvalifikacijah
 Roman - Rim

(*) Te ekipe so posledica združitve:
 Internaples - Internazionale Napoli in Naples.
 Libertas Palermo - Libertas Palermo in Azzurra Palermo.
 Messina - S.C. Messina in Messinese.

Severna liga

Kvalifikacije

Skupina A

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Predaja
(**) Odločila FIGC

 Skupina B 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Predaja
(**) Odločila FIGC

Relegacijska Končnica 
1. julij 1923, Ženeva.

|}

Ponovitev
8. julij 1923, Ženeva.

|}

Skupina C

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 Finalni krog 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

Južna liga

Kvalifikacije

Marche 
Anconitana je bila edina prijavljena ekipa in se je tako neposredno uvrstila v polfinale.

Lacij

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 Kampanija 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

Apulija

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 Sicilija 
Predhodni kvalifikacijski turnir z domačimi in tujimi tekmami se je začel brez privolitve FIGC in je bil razveljavljen. 3 tekme so končale turnir s 2 točkama vsaka.

 Razvrstitev 

 Results 

|}

 Polfinale 
 Skupina A 
Pro Italia Taranto se je morala umakniti iz prvenstva zaradi pomanjkanja igralcev; večino igralcev so sestavljali vojaki in vojaško poveljstvo v Tarantu je prepovedalo njihovo udeležbo na turnirju.

 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*)Predaja

Skupina B

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*)Predaja

 Finale 

|}

 Državni finale 

|}

 Viri 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005

1922-23
1922 v nogometu
1923 v nogometu